Muriel Ressiguier (1977-), est une femme politique française.
 Noémie Develay-Ressiguier (1982-), est une actrice française.
Patronyme français